

Persone
 Rangoni – consorteria nobiliare italiana di parte guelfa, originaria di Modena
 Alda Rangoni – nobile italiana
 Annibale Rangoni – condottiero italiano
 Caterina Rangoni – nobildonna italiana
 Claudio Rangoni – vescovo cattolico italiano
 Claudio Rangoni – vescovo cattolico italiano
 Costanza Rangoni – nobildonna italiana
 Ercole Rangoni – cardinale e vescovo cattolico italiano
 Gherardo Rangoni – capostipite della dinastia dei Rangoni
 Gherardo Rangoni – politico italiano, capostipite della dinastia modenese dei Rangoni
 Gherardo Rangoni (XVI secolo) – condottiero italiano
 Ginevra Rangoni – nobile italiana
 Guido I Rangoni – condottiero italiano
 Guido II Rangoni – condottiero italiano
 Jacopino Rangoni – condottiero e politico italiano
 Jacopino Rangoni (XIV secolo) – condottiero e politico italiano
 Laura Rangoni – scrittrice e giornalista italiana
 Ludovico Rangoni – condottiero italiano
 Lotario Rangoni – pilota automobilistico e aviatore italiano
 Nicoletta Rangoni Machiavelli – attrice italiana
 Niccolò Maria Rangoni – condottiero italiano
 Ugo Rangoni – condottiero italiano
 Ugo Rangoni – vescovo cattolico italiano

Altro
 Palazzo Rangoni Farnese – edificio storico di Parma